J&S Cup 2002 - тенісний турнір, що проходив на ґрунтових кортах у Варшаві (Польща) в рамках Туру WTA 2002 з 6 по 12 травня 2002 року. Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. Єлена Костанич і Генрієта Надьова виграли титул, перемігши у фіналі пару Євгенія Куликовська і Сільвія Талая з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

  Емілі Луа /  Роберта Вінчі (чвертьфінал)
  Лаура Монтальво /  Марія Емілія Салерні (чвертьфінал)
  Саманта Рівз /  Ірина Селютіна (чвертьфінал)
  Ева Бес /  Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)

Сітка

Примітки 

JandS Cup, парний розряд